Maciej Mazur (ur. 1925, zm. 2021) – polski geofizyk, astronom, popularyzator nauki
 Maciej Mazur (ur. 1971) – polski rysownik
 Maciej Mazur (ur. 1977) – polski dziennikarz
 Maciej Mazur – polski chemik, dr hab.